Quiu, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

le río Quiu : un cours d'eau de l'État de Barinas, affluent du río Suripá et sous-affluent du río Apure et de l'Orénoque.
 Quiu : une localité de la paroisse civile de Pedro Briceño Méndez, de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas, divisée en deux sections :
 Quiu del Este ;
 Quiu del Sur ;
 Bajos de Quiu : une localité de la paroisse civile de Pedro Briceño Méndez, de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme